Tarrieu est un nom de famille notamment porté par :
 Alexandre Tarrieu (1978) : vernien français ;
 Mylaine Tarrieu (1995) : footballeuse française.

Voir aussi 
 Catherine Tarieu de Lanaudière (1767-1842) : seigneuresse de Port-Joly, au Canada ;
 Charles-Louis Tarieu de Lanaudière (1743-1811) : homme politique canadien.

Homonymie de patronyme